

Лауреаты в области литературы и искусства

В области литературы 

За трилогию «Час шестый»
 Белов, Василий Иванович, прозаик.

За роман «Прошедшие войны»
 Ибрагимов, Канта Хамзатович, прозаик.

За переводы английской и американской поэзии пяти веков
 Кружков, Григорий Михайлович, переводчик.

В области архитектуры 

За здание торгового комплекса народной компании «СИТИ» в г. Хабаровске
 Белошниченко, Владимир Николаевич, архитектор.
 Бычковская, Галина Юрьевна, архитектор.
 Редькин, Анатолий Павлович, архитектор.
 Копылов, Александр Васильевич, инженер-конструктор.

За книги «Русский модерн», «Русский неоклассицизм»
 Борисова, Елена Андреевна, искусствовед.
 Стернин, Григорий Юрьевич, искусствовед.
 Пальмин, Игорь Анатольевич, фотограф.

За труды по проблеме исторического своеобразия русского зодчества и его места в мировом процессе развития строительного искусства
 Швидковский, Дмитрий Олегович, историк архитектуры.

В области дизайна 
За серию комплексных произведений графического дизайна для объектов культуры и туризма
 Акопов, Валерий Сергеевич, дизайнер-график.

За серию книг по истории дизайна «Российский дизайн», «История дизайна», «Постсоветский дизайн»
 Воронов, Никита Васильевич (посмертно), искусствовед.
 Михайлов, Сергей Михайлович, архитектор.
 Назаров, Юрий Владимирович, дизайнер.

В области изобразительного искусства 
За серию живописных и графических произведений «Дом в Новогирееве»
 Голицын, Илларион Владимирович, художник.

За цикл офортов «Старые дома»
 Суворов, Александр Борисович, художник-график.

В области киноискусства 
За телевизионный документальный фильм «Извините, что живу...»
 Погребной, Алексей Иванович, режиссёр, автор сценария.
 Услов, Владислав Николаевич, оператор.
 Коробейников, Владимир Алексеевич, звукорежиссёр.
 Казакова, Вера Васильевна, героиня фильма.

За документальный фильм «Дионисий»
 Резцов, Михаил Ильич, режиссёр.
 Савина, Елена Борисовна, автор сценария.
 Чернецов, Дмитрий Николаевич, режиссёр, оператор.
 Макаров, Михаил Николаевич, оператор.

За художественный фильм «Кукушка»
 Рогожкин, Александр Владимирович, режиссёр-постановщик, автор сценария.
 Сельянов, Сергей Михайлович, художественный руководитель.
 Жегалов, Андрей Алексеевич, оператор-постановщик.
 Светозаров, Владимир Иосифович, художник-постановщик.
 Павлов, Дмитрий Александрович, композитор.
 Гудковский, Анатолий Леонидович, звукорежиссёр.
 Соколов, Сергей Николаевич, звукорежиссёр.
 Бычков, Виктор Николаевич, исполнитель главной роли.
 Хаапасало, Виллэ, исполнитель главной роли.
 Юусо, Анни-Кристина, исполнительница главной роли.

В области музыкального искусства 

За создание Московского театра «Новая опера»
 Колобов, Евгений Владимирович (посмертно), основатель и художественный руководитель театра.
 Попович, Наталья Григорьевна, главный хормейстер, председатель художественной коллегии театра.
 Лысенко, Сергей Александрович, хормейстер, дирижёр.

За спектакли Московского государственного академического камерного музыкального театра «Сорочинская ярмарка» М. Мусоргского, «Юлий Цезарь и Клеопатра» Г. Ф. Генделя
 Покровский, Борис Александрович, режиссёр-постановщик.
 Оссовский, Лев Моисеевич, дирижёр.

За концертные программы 2000—2003 годов
 Рудин, Александр Израилевич, виолончелист.

В области театрального искусства 
За спектакль Московского Художественного академического театра имени А. П. Чехова «Пролетный гусь» по рассказам В. П. Астафьева «Пролётный гусь» и «Бабушкин праздник»
 Астафьев, Виктор Петрович (посмертно), писатель.
 Брусникина, Марина Станиславовна, режиссёр.
 Колесниченко, Янина Евгеньевна, исполнитель главной роли.
 Трошин, Валерий Владимирович, исполнитель главной роли.
 Чекмазов, Эдуард Валентинович, исполнитель главной роли.

За исполнение ролей классического и современного репертуара
 Вовненко, Елена Витальевна, артистка.
 Сиятвинда, Григорий Дэвидович, артист.
 Смоляков, Андрей Игоревич, артист.
 Суханов, Денис Валерьевич, артист.
 Хаматова, Чулпан Наилевна, артистка.

За спектакль Государственного академического Малого театра России «Правда — хорошо, а счастье лучше» по пьесе А. Н. Островского
 Женовач, Сергей Васильевич, режиссёр-постановщик.
 Боровский, Александр Давидович, художник-постановщик.
 Бочкарёв, Василий Иванович, исполнитель главной роли.
 Глушенко, Евгения Константиновна, исполнитель главной роли.
 Леонова, Ирина Юрьевна, исполнитель главной роли.
 Подгородинский, Глеб Валерьевич, исполнитель главной роли.
 Полякова, Людмила Петровна, исполнитель главной роли.

За спектакль Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина (Александрийского) «Ревизор» по пьесе Н. В. Гоголя
 Фокин, Валерий Владимирович, режиссёр-постановщик.
 Боровский, Александр Давидович, художник-постановщик.
 Десятников, Леонид Аркадьевич, композитор.
 Грицай, Сергей Иванович, хореограф.
 Девотченко, Алексей Валерьевич, исполнитель главной роли.
 Паршин, Сергей Иванович, исполнитель главной роли.

За спектакль Чувашского государственного академического драматического театра имени К. В. Иванова «Свет далекого счастья» по пьесе А. Тарасова
 Яковлев, Валерий Николаевич, режиссёр-постановщик, сценограф.
 Казаков, Николай Нилович, композитор.
 Андреева, Светлана Владимировна, исполнитель главной роли.
 Большаков, Геннадий Арсентьевич, исполнитель главной роли.
 Ситова, Валентина Петровна, исполнитель главной роли.

В области эстрадного искусства 
За концертные программы «Карнавал джаза», «Триумф джаза»
 Бутман, Игорь Михайлович, саксофонист, руководитель «Джаз-оркестра».

В области просветительской деятельности 
За проект Государственной Третьяковской галереи 1999—2003 годов «Золотая карта России»
 Андреева, Галина Борисовна,
 Билык, Николай Николаевич,
 Бенедиктов, Владимир Юрьевич,
 Волкова, Татьяна Евгеньевна,
 Дивова, Нина Глебовна,
 Петюшенко, Витольд Михайлович,
 Родионов, Валентин Алексеевич,
 Синев, Геннадий Никитович.

За цикл телевизионных передач «Малые музеи Санкт-Петербурга», «Петербург: время и место»
 Венгеров, Александр Владимирович,
 Владимир Соболь (Гринфельд, Владимир Александрович),
 Добрияник, Александр Георгиевич,
 Михайлова, Ирина Георгиевна,
 Плугатырёва, Елена Глебовна,
 Толубеев, Андрей Юрьевич.

За многолетнее научное исследование и публикацию творческого наследия основателей Московского Художественного театра
 Виноградская, Ирина Николаевна,
 Ефремов, Олег Николаевич (посмертно),
 Смелянский, Анатолий Миронович,
 Соловьёва (Базилевская), Инна Натановна.

За программу «Академия музыки „Новое передвижничество“»
 Задерацкий, Всеволод Всеволодович,
 Казенин, Владислав Игоревич,
 Соколов, Александр Сергеевич.

За произведения для детей и юношества 
 За создание и реализацию программы художественного воспитания и образования детей и юношества в Государственном Русском музее
 Бойко, Алексей Григорьевич,
 Гусев, Владимир Александрович,
 Жвитиашвили, Нана Юрьевна,
 Кривонос, Александр Петрович,
 Кулешова, Наталия Михайловна,
 Платонова, Ольга Всеволодовна,
 Соколова, Наталия Дмитриевна,
 Столяров, Борис Андреевич.

Лауреаты в области науки и техники 

За цикл работ «Острые внутричерепные кровоизлияния: изучение патогенеза, разработка и внедрение новых технологий в диагностику и хирургическое лечение»
 Гайдар, Борис Всеволодович, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, начальник Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Министерства обороны Российской Федерации.
 Кондаков, Евгений Николаевич, доктор медицинских наук, профессор.
 Парфёнов, Валерий Евгеньевич, доктор медицинских наук, начальник кафедры.
 Свистов, Дмитрий Владимирович, кандидат медицинских наук, заместитель начальника кафедры.
 Семенютин, Владимир Борисович, доктор биологических наук, старший научный сотрудник, — работник той же академии;
 Крылов, Владимир Викторович, доктор медицинских наук, руководитель отделения Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Департамента здравоохранения Москвы.

За работу «Решение научно-технических проблем, разработка и крупносерийное промышленное производство прецизионных пьезоэлектрических резонаторов и генераторов»
 Абдрафиков, Станислав Николаевич, кандидат экономических наук, генеральный директор открытого акционерного общества "Южноуральский завод «Кристалл»;
 Авдонин, Борис Николаевич, доктор экономических наук, генеральный директор открытого акционерного общества "Центральный научно-исследовательский институт экономики, систем управления и информации «Электроника»;
 Бугаев, Александр Степанович, академик, заведующий кафедрой Московского физико-технического института;
 Вороховский, Яков Леонидович, кандидат технических наук, генеральный директор открытого акционерного общества «Морион» (Санкт-Петербург);
 Ермолаева, Ирина Васильевна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института истории естествознания и техники имени С. И. Вавилова Российской академии наук;
 Котелянский, Иосиф Моисеевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией Фрязинского отделения Института радиотехники и электроники Российской академии наук.
 Мансфельд, Георгий Дмитриевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник того же института;
 Чернозатонский, Леонид Александрович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института биохимической физики Российской академии наук.

За исследование стимулированного излучения сильноточных релятивистских электронных пучков и создание сверхмощных вакуумных микроволновых генераторов
 Гапонов-Грехов, Андрей Викторович, академик, научный руководитель Института прикладной физики Российской академии наук, руководитель работы.
 Братман, Владимир Львович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией.
 Гинзбург, Наум Самуилович, доктор физико-математических наук, заведующий сектором.
 Денисов, Григорий Геннадьевич, доктор физико-математических наук, заведующий отделом.
 Ковалёв, Николай Фёдорович, доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией.
 Петелин, Михаил Иванович, заведующий отделом, — работник того же института;
 Канавец, Василий Иванович, доктор физико-математических наук, профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
 Ростов, Владислав Владимирович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института сильноточной электроники Сибирского отделения Российской академии наук.

За работу «Эволюционная электрокардиология: хронотопография возбуждения сердца позвоночных»
 Рощевский, Михаил Павлович, академик, главный научный сотрудник Института физиологии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, руководитель работы.
 Головко, Владимир Александрович, доктор биологических наук, заведующий лабораторией.
 Прошева, Валентина Ивановна, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник.
 Рощевская, Ирина Михайловна, доктор биологических наук, исполняющая обязанности заместителя директора .
 Шмаков, Дмитрий Николаевич, доктор биологических наук, заместитель директора по научной работе, — работник того же института.

За создание государственного комплекса «Дворец конгрессов» на базе памятника истории, культуры и архитектуры XVIII века дворцово-паркового ансамбля «Стрельна», (Санкт-Петербург)
 Борисова, Ася Львовна, президент общества с ограниченной ответственностью «Кредо»;
 Вебер, Давид Моисеевич, главный специалист-конструктор федерального государственного унитарного предприятия «Санкт-Петербургское отделение Головного проектного и научно-исследовательского института» Российской академии наук.
 Меркурьев, Евгений Юрьевич, главный архитектор проектов того же предприятия;
 Иванов, Евгений Иванович, кандидат технических наук, генеральный директор закрытого акционерного общества «Трест Ленмостострой»;
 Кожин, Владимир Игоревич, управляющий делами Президента Российской Федерации.
 Малюшин, Иван Дмитриевич, заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации.
 Чаус, Анатолий Васильевич, заместитель управляющего делами Президента Российской Федерации;
 Коновалов, Александр Борисович, первый заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Сатурн»;
 Михайлов, Григорий Владимирович, генеральный директор — творческий руководитель общества с ограниченной ответственностью «Архитектурная студия Михайлова»;
 Улицкий, Владимир Михайлович, доктор технических наук, заведующий кафедрой Петербургского государственного университета путей сообщения.

За работу «Научные основы проектирования и создание гаммы тяжелых кривошипных горячештамповочных прессов, технологии штамповки и автоматических линий для изготовления крупных поковок»
 Дибнер, Юрий Абрамович, главный конструктор головного конструкторского бюро закрытого акционерного общества по выпуску тяжелых механических прессов «Тяжмехпресс».
 Крук, Александр Тимофеевич, кандидат технических наук, генеральный директор.
 Соков, Владимир Ильич, кандидат технических наук, заместитель технического директора.
 Федоркевич, Вячеслав Феофанович, ведущий инженер-конструктор, — работник того же акционерного общества;
 Сафонов, Анатолий Васильевич, доктор технических наук, профессор Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана.
 Семёнов, Евгений Иванович, доктор технических наук, профессор того же университета;
 Горожанкин, Валерий Николаевич, кандидат технических наук (посмертно).

За работу «Научные основы интродукции и селекции овощных культур с повышенным содержанием биологически активных веществ и антиоксидантов»
 Пивоваров, Виктор Фёдорович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института селекции и Семёноводства овощных культур Российской академии сельскохозяйственных наук, руководитель работы.
 Волощенко, Сергей Владимирович, кандидат сельскохозяйственных наук, директор Северо-Кавказской овощной опытной станции.
 Гинс, Валентина Карловна, доктор биологических наук, заведующая лабораторией.
 Гинс, Мурат Сабирович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник.
 Кононков, Пётр Фёдорович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий лабораторией, работник того же института;
 Литвинов, Станислав Степанович, академик Российской академии сельскохозяйственных наук, директор Всероссийского научно-исследовательского института овощеводства Российской академии сельскохозяйственных наук.
 Рыбалко, Анна Анатольевна, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник Западно-Сибирской овощной опытной станции того же института;
 Жидкова, Нелли Илларионовна, доктор сельскохозяйственных наук (посмертно).

За работу «Металлокомплексный катализ в органическом и металлоорганическом синтезе»
 Джемилев, Усеин Меметович, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института нефтехимии и катализа Академии наук Республики Башкортостан и Уфимского научного центра Российской академии наук.
 Ибрагимов, Асхат Габдрахманович, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник.
 Хуснутдинов, Равил Исмагилович, доктор химических наук, заместитель директора, — работник того же института;
 Белецкая, Ирина Петровна, академик, заведующая лабораторией Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
 Толстиков, Генрих Александрович, академик, советник Российской академии наук при Новосибирском институте органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения Российской академии наук.

За создание и внедрение в эксплуатацию семейства магистральных пассажирских самолетов на базе самолета Ту-204
 Алашеев, Олег Юрьевич, кандидат технических наук, первый заместитель генерального конструктора — главный конструктор открытого акционерного общества «Туполев».
 Лановский, Лев Аронович, главный конструктор.
 Максимов, Владимир Акимович, начальник центра «Технические проекты».
 Шевчук, Игорь Сергеевич, президент — генеральный конструктор, — работник того же акционерного общества;
 Бабаскин, Василий Викторович, кандидат технических наук, генеральный директор федерального государственного унитарного авиационного предприятия «КавМинводыавиа»;
 Михайлов, Виктор Васильевич, генеральный директор закрытого акционерного общества «Авиастар-СП»;
 Скоморохов, Сергей Иванович, заместитель начальника отделения Центрального аэрогидродинамического института имени Н. Е. Жуковского.

За работу «Нелинейные волны в сплошных средах, описываемые гиперболическими системами уравнений высокого порядка: разрывы и их структуры»
 Куликовский, Андрей Геннадьевич, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Математического института имени В. А. Стеклова Российской академии наук.
 Чугайнова, Анна Павловна, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник того же института;
 Бармин, Алексей Алексеевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института механики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Любимов, Григорий Александрович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник того же института;
 Свешникова, Елена Ивановна, кандидат физико-математических наук, доцент Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
 Пушкарь, Евгений Александрович, доктор физико-математических наук, заведующий кафедрой Московского государственного индустриального университета;
 Ляпидевский, Валерий Юрьевич, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института гидродинамики имени М. А. Лаврентьева Сибирского отделения Российской академии наук.
 Тешуков, Владимир Михайлович, член-корреспондент Российской академии наук, директор того же института.

За разработку и внедрение научно обоснованной технологии прокатки высокотекстурованной алюминиевой ленты, модернизацию прокатного комплекса и организацию крупномасштабного производства банок под напитки
 Гречников, Фёдор Васильевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой Самарского государственного аэрокосмического университета имени С. П. Королёва, руководитель работы;
 Коганов, Леонид Мордухович, кандидат технических наук, главный специалист открытого акционерного общества «Самарский металлургический завод».
 Самонин, Владимир Николаевич, технический директор — главный инженер.
 Фёдоров, Михаил Васильевич, кандидат технических наук, генеральный директор, — работник того же акционерного общества;
 Брунилин, Анатолий Иванович, кандидат технических наук, начальник управления открытого акционерного общества «Русский Алюминий Менеджмент».
 Можаев, Александр Евгеньевич, главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Ростар» того же акционерного общества;
 Дмитриев, Александр Михайлович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана;
 Орлов, Виктор Константинович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник открытого акционерного общества "Акционерная холдинговая компания «Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического машиностроения имени академика А. И. Целикова».

За фундаментальные исследования, разработку и создание электрофизических установок и плазменных технологических процессов для защиты окружающей среды
 Рутберг, Филипп Григорьевич, академик, директор Института проблем электрофизики Российской академии наук, руководитель работы.
 Братцев, Александр Николаевич, кандидат технических наук, заведующий лабораторией.
 Сафронов, Алексей Анатольевич (учёный), кандидат технических наук, заведующий лабораторией.
 Хомич, Владислав Юрьевич, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Ласкин, Борис Михайлович, доктор технических наук, начальник научно-исследовательского комплекса федерального государственного унитарного предприятия "Российский научный центр «Прикладная химия»;
 Новоселов, Юрий Николаевич, доктор физико-математических наук, заместитель директора по научной работе Института электрофизики Уральского отделения Российской академии наук.

За цикл основополагающих работ по созданию и последующему внедрению высокоэффективного многосеточного метода численного решения широкого класса задач математической физики
 Астраханцев, Геннадий Петрович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского экономико-математического института Российской академии наук;
 Бахвалов, Николай Сергеевич, академик, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова;
 Федоренко, Радий Петрович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института прикладной математики имени М. В. Келдыша Российской академии наук;
 Шайдуров, Владимир Викторович, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института вычислительного моделирования Сибирского отделения Российской академии наук.

За работу «Предсказание и открытие новых структур в спиральных галактиках»
 Афанасьев, Виктор Леонидович, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук.
 Додонов, Сергей Николаевич, кандидат физико-математических наук, заведующий лабораторией той же обсерватории;
 Поляченко, Валерий Львович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института астрономии Российской академии наук.
 Фридман, Алексей Максимович, академик, заведующий отделом того же института;
 Засов, Анатолий Владимирович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.
 Сильченко, Ольга Касьяновна, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник того же института;
 Снежкин, Евгений Николаевич, кандидат физико-математических наук, ведущий научный сотрудник Института ядерного синтеза Российского научного центра «Курчатовский институт»;
 Хоружий, Олег Владимирович, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник государственного унитарного предприятия "Государственный научный центр Российской Федерации «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований».

За создание научных основ и широкомасштабное внедрение конкурентоспособных технологий, комплекса оборудования неразрушающего контроля и диагностики для оценки технического состояния различных объектов
 Васильев, Юрий Сергеевич, академик, президент Санкт-Петербургского государственного политехнического университета, руководитель работы.
 Башкарев, Альберт Яковлевич, доктор технических наук, проректор по научной работе того же университета;
 Алешин, Николай Павлович, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий кафедрой Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана;
 Будадин, Олег Николаевич, доктор технических наук, директор общества с ограниченной ответственностью "Технологический институт энергетических обследований, диагностики и неразрушающего контроля «ВЕМО»;
 Колганов, Валерий Иванович, кандидат технических наук, технический директор федерального государственного унитарного предприятия "Производственное объединение «Авангард»;
 Маслов, Александр Иванович, доктор технических наук, заведующий отделом закрытого акционерного общества "Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО «Спектр»;
 Махутов, Николай Андреевич, член-корреспондент Российской академии наук, заведующий лабораторией Института машиноведения имени А. А. Благонравова Российской академии наук;
 Потапов, Анатолий Иванович, доктор технических наук, проректор по научной работе Северо-Западного заочного технического университета.

За раскрытие иммунологических механизмов развития атеросклероза, разработку и внедрение новых методов его диагностики и лечения
 Климов, Анатолий Николаевич, академик Российской академии медицинских наук, главный научный сотрудник Научно-исследовательского института экспериментальной медицины Российской академии медицинских наук, руководитель работы.
 Денисенко, Александр Дорофеевич, доктор медицинских наук, руководитель отдела.
 Нагорнев, Владимир Анатольевич, академик Российской академии медицинских наук, заместитель директора по научной работе, — работник того же института.

За работу «Научно-технические основы создания многокомпонентных материалов и групповых технологий холодного и горячего плакирования»
 Есаулов, Николай Петрович, доктор технических наук, профессор Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики (технического университета).
 Сигов, Александр Сергеевич, доктор физико-математических наук, ректор того же института;
 Евтихиев, Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, префект Восточного административного округа Москвы;
 Коржавый, Алексей Пантелеевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой Калужского филиала Московского государственного технического университета имени Н. Э. Баумана;
 Марин, Владимир Петрович, доктор технических наук, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия "Научно-исследовательский, учебный центр новых технологий и материалов «АТОМ».
 Меньшенин, Юрий Викторович, кандидат технических наук, директор по научной работе того же предприятия;
 Блинов, Геннадий Фёдорович, главный технолог закрытого акционерного общества «Аметист — М».
 Яранцев, Николай Владимирович, исполнительный директор того же акционерного общества.

За разработку, организацию производства и применение интегрированных микроэлектронных систем управления высокодинамичными быстродвижущимися объектами в реальном масштабе времени
 Крюков, Валерий Петрович, кандидат технических наук, начальник отделения федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский институт электронной техники».
 Стоянов, Анатолий Иванович, директор того же предприятия;
 Зольников, Владимир Константинович, доктор технических наук, профессор Воронежской государственной лесотехнической академии.
 Межов, Вячеслав Егорович, доктор технических наук, заведующий кафедрой той же академии;
 Антимиров, Владимир Михайлович, кандидат технических наук, начальник отдела федерального государственного унитарного предприятия «Научно-производственное объединение автоматики».
 Трапезников, Михаил Борисович, кандидат технических наук, первый заместитель главного конструктора того же предприятия;
 Стемпковский, Александр Леонидович, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института проблем проектирования в микроэлектроники Российской академии наук;
 Машевич, Павел Романович, заместитель генерального директора открытого акционерного общества «Ангстрем» имени А. И. Шокина.

За разработку научно обоснованной технологии воссоздания архитектурных памятников истории и её применение при реставрации колокольни Троице-Сергиевой лавры (г. Сергиев Посад Московской области)
 Быковская, Нина Александровна, руководитель архитектурно-реставрационной бригады Института по реставрации памятников истории и культуры «Спецпроектреставрация» Министерства культуры Российской Федерации;
 Георгий (Данилов, В. Т.), кандидат богословия, епископ Нижегородский и Арзамасский;
 Дмитриев, Виктор Викторович, доктор геолого-минералогических наук, профессор Московского государственного геолого-разведочного университета имени Серго Орджоникидзе;
 Забродин, Валерий Иванович, генеральный директор открытого акционерного общества «Перловский завод энергетического оборудования»;
 Иванов, Сергей Николаевич, кандидат экономических наук, первый заместитель генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях».
 Поздышев, Эрик Николаевич, генеральный инспектор того же предприятия;
 Нюнин, Борис Николаевич, доктор технических наук, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ОДМК».

За работу «Фундаментальные основы синтеза оксидных функциональных материалов (ферритов, манганитов, купратов)»
 Третьяков, Юрий Дмитриевич, академик, заведующий кафедрой Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, руководитель работы.
 Антипов, Евгений Викторович, доктор химических наук, профессор.
 Горбенко, Олег Юрьевич, доктор химических наук, старший научный сотрудник.
 Кауль, Андрей Рафаилович, доктор химических наук, профессор.
 Олейников, Николай Николаевич, доктор химических наук, профессор.
 Путилин, Сергей Николаевич, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник, — работник того же университета;
 Балакирев, Владимир Фёдорович, член-корреспондент Российской академии наук, советник Российской академии наук;
 Голиков, Юрий Васильевич, доктор химических наук, ведущий научный сотрудник Института металлургии Уральского отделения Российской академии наук.

За создание и внедрение в практику нового оригинального антиаритмического препарата «Нибентан»
 Голицын, Сергей Павлович, доктор медицинских наук, заместитель директора Института кардиологии имени А. Л. Мясникова государственного учреждения «Российский кардиологический научно-производственный комплекс».
 Розенштраух, Леонид Валентинович, академик, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, руководитель лаборатории Института экспериментальной кардиологии.
 Руда, Михаил Яковлевич, доктор медицинских наук, начальник отдела.
 Чазов, Евгений Иванович, академик Российской академии наук и Российской академии медицинских наук, генеральный директор, — работник того же учреждения;
 Глушков, Роберт Георгиевич, академик Российской академии медицинских наук, генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Центр по химии лекарственных средств».
 Львов, Александр Ильич, кандидат химических наук, ведущий научный сотрудник.
 Южаков, Сергей Данилович, доктор медицинских наук, руководитель лаборатории, — работник того же предприятия;
 Скачилова, Софья Яковлевна, доктор химических наук, заведующая отделом государственного унитарного предприятия «Всероссийский научный центр по безопасности биологически активных веществ».

За научную разработку и освоение отечественных кормовых ресурсов в птицеводстве
 Околелова, Тамара Михайловна, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского и технологического института птицеводства Российской академии сельскохозяйственных наук, руководитель работы.
 Егоров, Иван Афанасьевич, член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных наук, заместитель директора.
 Игнатова, Галина Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник.
 Имангулов, Шавкат Ахметович, доктор биологических наук, главный научный сотрудник, — работник того же института;
 Косинцев, Юрий Васильевич, директор государственного унитарного предприятия "Племенной птицеводческий завод «Птичное»;
 Кочнев, Геннадий Вениаминович, директор государственного унитарного предприятия "Птицефабрика «Свердловская»;
 Менькин, Виктор Константинович, доктор сельскохозяйственных наук, заведующий кафедрой Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева;
 Морозов, Анатолий Михайлович, кандидат технических наук, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Промфермент».

За разработку научной концепции и создание «Новой философской энциклопедии» (в 4-х томах)
 Гусейнов, Абдусалам Абдулкеримович, академик, заместитель директора Института философии Российской академии наук.
 Огурцов, Александр Павлович, доктор философских наук, заведующий отделом.
 Степин, Вячеслав Семёнович, академик, директор, — работник того же института;
 Семигин, Геннадий Юрьевич, доктор политических наук, директор Института сравнительной политологии Российской академии наук.За фундаментальные исследования в области геотермальной энергетики и создание на их основе геотермальных электрических станций Поваров, Олег Алексеевич, доктор технических наук, заведующий лабораторией Московского энергетического института (технического университета), руководитель работы.
 Семёнов, Валерий Николаевич, кандидат технических наук, заведующий отделом научно-учебного центра геотермальной энергетики того же института;
 Бритвин, Олег Викторович, кандидат технических наук, председателю совета директоров открытого акционерного общества «Геотерм»;
 Мильман, Олег Ошеревич, доктор технических наук, начальник научно-технического центра, главный конструктор открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»;
 Никольский, Александр Иосифович, кандидат технических наук, технический директор закрытого акционерного общества «Наука»;
 Саакян, Валерий Арташесович, советник председателя правления Российского акционерного общества «ЕЭС России»;
 Сугробов, Виктор Михайлович, кандидат геолого-минералогических наук, старший научный сотрудник Института вулканологии Дальневосточного отделения Российской академии наук;
 Томаров, Григорий Валентинович, кандидат технических наук, доцент Московского государственного открытого университета.За создание и внедрение в практику современных высокоэффективных информационных технологий эксплуатации федерального железнодорожного транспорта России Фадеев, Геннадий Матвеевич, президент открытого акционерного общества «Российские железные дороги», руководитель работы.
 Кузнецов, Александр Васильевич, заместитель директора главного вычислительного центра того же акционерного общества;
 Баврин, Геннадий Николаевич, заместитель директора Барыбинского филиала федерального государственного унитарного предприятия «Российский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи».
 Козлов, Пётр Алексеевич, доктор технических наук, советник директора.
 Макаров, Виктор Михайлович, кандидат технических наук, заведующий лабораторией.
 Тишкин, Евгений Михайлович, доктор технических наук, заведующий отделом, — работник того же предприятия;
 Мишарин, Александр Сергеевич, кандидат экономических наук, директор департамента Министерства транспорта Российской Федерации;
 Целько, Александр Витальевич, начальник Западно-Сибирской железной дороги — филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».За создание принципиально нового интегрального привода-генератора для систем электроснабжения современных и перспективных самолетов, внедрение его в серийное производство и эксплуатацию в интересах Министерства обороны Российской Федерации Голланд, Вадим Семёнович, заместитель главного конструктора открытого акционерного общества «ОКБ Сухого».
 Кнышев, Алексей Иванович, главный конструктор того же акционерного общества;
 Думов, Виктор Израилевич, доктор технических наук, главный конструктор направления открытого акционерного общества "ОКБ «Кристалл».
 Родионов, Виктор Петрович, генеральный директор, главный конструктор того же акционерного общества;
 Парников, Вячеслав Иванович, начальник отделения федерального государственного унитарного предприятия "Российская самолетостроительная корпорация «МиГ».
 Степанов, Валентин Александрович, заместитель генерального конструктора того же предприятия;
 Фомичев, Анатолий Николаевич, генеральный директор Санкт-Петербургского открытого акционерного общества «Красный Октябрь».За создание и внедрение в серийное производство переносного зенитного ракетного комплекса «ИГЛА-С»''
 Кашин, Валерий Михайлович, кандидат технических наук, первый заместитель главного конструктора федерального государственного унитарного предприятия «Конструкторское бюро машиностроения», руководитель работы.
 Смирнов, Александр Геннадьевич, заместитель начальника научно-технического направления.
 Фокин, Руслан Васильевич, начальник направления — главный конструктор направления, — работник того же предприятия;
 Евдокимов, Игорь Владимирович, начальник лаборатории открытого акционерного общества «ЛОМО».
 Шустов, Николай Юрьевич, заместитель технического директора того же акционерного общества;
 Знахурко, Валерий Алексеевич, начальник управления Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны Российской Федерации;
 Кравченко, Юрий Трифонович, кандидат технических наук, заместитель главного конструктора федерального государственного унитарного предприятия «Российский федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики».
 Шульженко, Пётр Фёдорович, кандидат технических наук, заместитель директора того же предприятия.

Ссылки 
 Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2004 года № 766 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2003 года»
 Указ Президента Российской Федерации от 12 июня 2004 года № 767 «О присуждении Государственных премий Российской Федерации в области литературы и искусства 2003 года»
 

2003 год в России